Pungert (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Pungert (Loški Potok), een plaats in de Sloveense gemeente Loški Potok
 Pungert (Škofja Loka), een plaats in de Sloveense gemeente Škofja Loka